

Абдрашитово — село, Альшеєвський район, Башкортостан
 Абдрашитово — присілок, Дуванський район, Башкортостан